Martin Andersson kan syfta på:

 Martin Andersson (fotbollsspelare född 1981), född 1981
 Martin Andersson (fotbollsspelare född 1982), född 1982
 Martin Andersson (forskare född 1982), född 1982 
 Martin Andersson (handbollsspelare), född 1971
 Martin Andersson (skådespelare), född 1979, som bl.a. spelat Bert Ljung.
 Martin Andersson (ämbetsman), född 1966
 Martin Andersson (finansman), född 1966
 Martin Andersson i Igelboda, 1886-1977, socialdemokratisk riksdagspolitiker 
 Martin Andersson (seglare),  4:e plats i 470 herrar vid OS 2004
 Martin Andersson (politiker), (1886-1946)